

Arte 
La Fornarina – celebre dipinto di Raffaello Sanzio, databile al 1518-1519;

Aziende 
Fornarina – nota azienda di moda del settore calzaturiero della provincia di Macerata.

Battaglie 
Battaglia della Fornarina – battaglia tra San Ginesio, Fermo e Marca Fermana.

Letteratura 
La Fornarina – romanzo di Tullio Gramantieri basato sulla storia d'amore tra Raffaello Sanzio e una donna del popolo (presumibilmente Margherita Luti) che gli ispirò il dipinto suddetto;

Film 
La Fornarina – film diretto nel 1943 da Enrico Guazzoni e distribuito nelle sale tra il 1944 e il 1945, basato sul romanzo suddetto;